Оланда () — фамилия. Носители:

 Оланда, Антониу де (1480—1571) — нидерландский художник-миниатюрист.
 Оланда, Франсиско де (1517—1585) — португальский художник.